Stanisław Jacek Święcicki (zm. 1696) – biskup chełmski, archidiakon warszawski
 Stanisław Henryk Święcicki (1897–1942) – polski adwokat